Carum takenakai är en flockblommig växtart som beskrevs av Masao Kitagawa. Carum takenakai ingår i släktet kumminsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kumminsläktet
takenakai